Змагання з лижних перегонів у спринті серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 8 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Чинна олімпійська чемпіонка Стіна Нільссон перейшла в біатлон і не захищатиме свій титул. Володарка срібної нагороди Олімпіади-2018 Майкен Касперсен Фалла кваліфікувалася, як і бронзова призерка Юлія Бєлорукова. Наталія Непряєва очолювала загальний залік Кубка світу 2021–2022, а в заліку спринту перед вела Мая Дальквіст. Йонна Сундлінг виграла Чемпіонат світу 2021 року в індивідуальному спринті.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація

Чвертьфінали 
Чвертьфінал 1

Чвертьфінал 2

Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 4

Чвертьфінал 5

Півфінали 
Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки